Die Saison 2018/19 der A-Jugend Handball-Bundesliga war die achte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der männlichen Jugend.  Die A-Jugend-Bundesliga 2018/19 wurde vom DHB ausgerichtet.

Staffeleinteilung

Staffel Nord-Ost 

Tabelle

Die Tabelle der A-Jugend Bundesliga Nord-Ost 2018/19 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erst- und Zweitplatzierte am 22. Spieltag nimmt am Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft 2019 teil.

Entscheidungen

Staffel West 

Tabelle

Die Tabelle der A-Jugend Bundesliga West 2018/19 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erst- und Zweitplatzierte am 22. Spieltag nimmt am Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft 2019 teil.

Entscheidungen

Staffel Mitte 

Tabelle

Die Tabelle der A-Jugend Bundesliga Mitte 2018/19 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erst- und Zweitplatzierte am 22. Spieltag nimmt am Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft 2019 teil.

Entscheidungen

Staffel Süd 

Tabelle

Die Tabelle der A-Jugend Bundesliga Süd 2018/19 zeigt die Tabellenkonstellation.Der Erst- und Zweitplatzierte am 22. Spieltag nimmt am Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft 2019 teil.

Entscheidungen

Viertelfinale 
Qualifizierte Teams

Für das Viertelfinale qualifiziert waren:

Ausgeloste Spiele & Ergebnisse

Im Viertelfinale traf immer ein Tabellenerster auf einen Tabellenzweiten einer anderen Staffel.
Die Gruppenersten hatten das Recht, das Rückspiel zu Hause auszutragen.Die Hinspiele fanden am 27./28. April 2019 statt, die Rückspiele am 5. Mai 2019.

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 A-Jugend Bundesliga beim DHB
 A-Jugend Bundesliga bei Bundesliga Info
 A-Jugend Bundesliga bei SIS Handball
 A-Jugend Handball-Bundesliga auf handball-server.de

Einzelnachweise 

2018_19
Handballsaison 2018/19